Beidou () – gmina miejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Beidou w 2016 roku liczyła 33 253 mieszkańców – 16 485 kobiet i 16 768 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 577, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,14 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua